Антедоны () — род бесстебельчатых морских лилий из отряда коматулид.

Описание 
Характеризуются наличием стебелька лишь в молодости (на стадии пентакринуса). После метаморфоза, в ходе которого происходит отбрасывание от стебелька, антедоны перемещаются при помощи цирр (придатков аборальной стороны тела), а также способны подниматься в толщу воды, энергично перебирая руками. Антедоны встречаются на твёрдых грунтах мелководий (менее 200 м) Атлантического и Тихого океанах.

Строение тела антедона, как и у всех иглокожих животных, имеет пятилучевую структуру. Однако на теле животного видно больше чем 5 отростков. На самом деле это не что иное, как «ложные руки», которых морская лилия может иметь от 10 до 200, создавая тем самым подобие растения.

Виды 
В роде Antedon 14 видов:
 Antedon arabica (AH Clark, 1937)
 Antedon bifida (Pennant, 1777)
 Antedon detonna McKnight, 1977
 Antedon duebenii Böhlsche, 1866
 Antedon hupferi Hartlaub, 1890
 Antedon incommoda Bell, 1888
 Antedon iris (AH Clark, 1912)
 Antedon longicirra (AH Clark, 1912)
 Antedon loveni Bell, 1882 (not Bell, 1884)
 Antedon mediterranea (Lamarck, 1816)
 Antedon nuttingi (AH Clark, 1936)
 Antedon parviflora (AH Clark, 1912)
 Antedon petasus (Düben & Koren, 1846)
 Antedon serrata AH Clark, 1908

Antedon mediterranea — распространённый в Средиземном море вид бесстебельчатых лилий, живёт среди водорослей на так называемых морских лугах, прикрепившись к рифам или коралловому дну, на глубине до 220 м от поверхности воды. Имеет красно-апельсиновый цвет. Эта морская лилия может отрываться от субстрата и свободно плавать в открытом море, быстро перебирая щупальцами.

Примечания

Литература 
 Won J. H., Rho B. J. (2001). Taxonomy of the family Antedonidae (Echinodermata, Crinoidea, Comatulida) in Korea. Korean Journal of Biological Sciences, vol. 5, p. 299—302.

Ссылки 
 
 Антедон североантлантический // AnimalReader

Морские лилии